Maman Colibrì (Maman Colibri) – opera teatrale di Henry Bataille del 1904
Maman Colibrì – film del 1918 diretto da Alfredo De Antoni
Maman Colibri – film del 1929 diretto da Julien Duvivier
Maman Colibri – film del 1937 diretto da Jean Dréville
Maman Colibri – film per la televisione del 1973 diretto da Anton Giulio Majano